VL est un sigle pouvant désigner :
 Valeur limite;
 Valeur limite d'exposition;
 Valeur liquidative, une valeur de revente d'une part d'OPCVM (SICAV ou FCP);
 , un concept de char super-lourd soviétique.

VL est une abréviation pour :
 village ;
 VL-Bus désigne Vesa Local Bus ;
 Véhicule léger, désignant tout véhicule automobile de moins de 3,5 tonnes ;
 Véhicule de liaison, désignant les véhicules légers des pompiers de Paris ;
 VL, désigne Verbotene Liebe, un soap allemand ;
 VL, La Voix Lycéenne, un syndicat français.